Аројо де Сан Франсиско има више значења:

 Аројо де Сан Франсиско (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо де Сан Франсиско (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику